Yellow је седми студијски албум јапанског рок бенда Скандал. Изашао је 2. марта 2016. и пуштен је у продају у три верзије. На Орикон листама је достигао 2. место. Yellow је први Скандалов албум у којем су чланови сами компоновали и написали текстове.

Списак песама

Листе

Референце 

Албуми 2016.
Албуми групе Scandal